Андис Квепс (; 7 мая 1953) — советский и латвийский актёр.

Биография 
Андис Квепс родился 7 мая 1953 года в Риге, в семье школьных учителей.

Окончил 45-ю Рижскую среднюю школу (1971) и театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1975). Актёр Государственного академического театра драмы им. А. Упита (Национального театра) в 1975—1978 и 1983—1996 годах.

Был женат на актрисе Визме Квепе.

Творчество

Роли в театре

Национальный театр (Латвия) 

 1975 — «Дни портных в Силмачах» Рудольфа Блауманиса — Алексис
 1977 — «Электра — моя любовь» Л. Гурко — Орест
 1977 — «Майя и Пайя» Анны Бригадере — Варис
 1977 — «На грани веков» по произведениям Андрея Упита — Мартиньш
 1977 — «Спартак» Андрея Упита — Метробий
 1984 — «Метеор» Петериса Петерсона — Ягуар
 1986 — «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира — Борачио
 1987 — «Улица большого грешника» Мартиньша Зиверта — Нупатс
 1990 — «Три товарища» по роману Эриха Мария Ремарка — Готфрид Ленц
 1991 — «Играй, танцуй» Райниса — Земгус
 1993 — «Невидимый Харви» Мэри Чейз — Элвуд П. Дауд
 1993 — «Почему это так, Мэл?» Нила Саймона — Гари Эдисон
 1996 — «Ход на остров Лиепсала» Хария Гулбиса — Ренарс

Фильмография 

  — В тени меча
  — На грани веков — эпизод
  — Сад с призраком — Имант
  — Двойной капкан — Ричс ( дублирует Леонид Белозорович )

Примечания

Ссылки 

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола